Delthyrium, (l.mn. delthyria) − wcięcie w brzusznej skorupce ramienionogów.

Delthyrium ma postać trójkątnego, środkowego wcięcia w brzusznej skorupce, otwierającego się w linii zawiasu. Przez delthyrium przechodzi nóżka.

Z krawędzi delthyrium wyrastać mogą deltidial plates, które prawie całkowicie je zamykają. Delthyrium może być również zamknięte przez deltidium, pseudodeltidium lub homoeodeltidium.

Przypisy 

Anatomia ramienionogów